Сорокин, Алексей:
 Сорокин, Алексей Андреевич (род. 1948) — народный депутат СССР.
 Сорокин, Алексей Васильевич (1931—1976) — советский военный врач, космонавт.
 Сорокин, Алексей Викторович (род. 1985) — российский пауэрлифтер.
 
 Сорокин, Алексей Леонидович (род. 1972) — генеральный директор РФС.
 Сорокин, Алексей Михайлович (род. 1969) — российский оружейник.
 Сорокин, Алексей Николаевич (род. 1952) — советский и российский археолог.
 Сорокин, Алексей Олегович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Сорокин, Алексей Семёнович (1923—1971) — командир орудия, старшина, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Алексей Фёдорович (1795—1869) — русский военный инженер, инженер-генерал.